Ту́ския () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гавриил (Туския) (1800—1881) — епископ Гурийский (РПЦ).
 Туския, Иона Ираклиевич (1901—1963) — грузинский  композитор и педагог.